Шабаш (от еврейского sabbath — покой, через польское szabas):

 Ша́баш — тайные праздники и сборища нечистой силы.
 Шаба́ш — то же, что и Ша́ббат, седьмой день недели в иудаизме.
 «Шабаш» — альбом группы «Алиса».
 Шабаш — название праздников в неоязыческой религии Викка.

 Топонимы
 Шабаш — речной порог на горной реке Катунь, 4—5 категории сложности по российской классификации.
 Шабаш — озеро в России, в бассейне Колымы.
 Шабаш — остров на Украине, в устье Дуная.

См. также 
 Шаббат
 Шабашка
 Black Sabbath

Примечания